В соревнованиях по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 196 спортсменов (98 мужчин и 98 женщин), которые будут соревноваться за 14 комплектов наград (8 у мужчин и 6 у женщин). Каждая страна может быть представлена не более чем 10-ю спортсменами (5 мужчин и 5 женщин) за исключением индивидуальных медалистов квалификационных соревнований, если они не входят в состав команды.

Правила квалификации 
Квалификация соревнований проходит в два этапа. Первым квалификационным турниром стал чемпионат мира 2015 года, где путёвки получили 8 сильнейших сборных, а также медалисты индивидуальных соревнований, представляющие страны, не попавшие в первую восьмёрку. Вторым этапом отбора станут тестовые соревнования, по итогам которых будут определены все остальные участники Олимпийских игр, причём в командных соревнованиях выступят только страны, занявшие по итогам командного многоборья на чемпионате мира места с 9-го по 16-е.

Квалификационные соревнования

Хозяевам соревнований сборной Бразилии гарантировано по одному месту у мужчин и женщин, при условии, что они не квалифицируются на Игры через отборочные соревнования. Также на Играх должен быть представлен каждый континент. Азия, Америка, Африка и Европа должны быть представлены минимум двумя спортсменами, а Океания одним. Ещё два места будут распределены трёхсторонней комиссией.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Все завоёванные индивидуальные путёвки являются именными. Страны, получившие право выступить в командном многоборье, самостоятельно выбирают 5 спортсменов, которые примут участие в Играх.

Мужчины

Командная квалификация

Индивидуальная квалификация

Женщины

Командная квалификация

Индивидуальная квалификация

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Олимпийская квалификация на сайте FIG 

Спортивная гимнастика